Rabenalt ist der Nachname von:

 Arthur Maria Rabenalt (1905–1993), österreichischer Film- und Theaterregisseur
 Peter Rabenalt (* 1937), deutscher Filmkomponist und -wissenschaftler